Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Guy Forget 3-6, 7-5, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (campione)
 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Cédric Pioline (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1994
ATP Tour 1994